Очарова́ние (иногда также: чарм, шарм от ; стандартное обозначение: ) — аддитивное квантовое число, представляющее один из кварковых ароматов и равное разности числа -кварков и -антикварков в системе (например, в составной частице):

 

По соглашению, знак ароматовых (флейворных) квантовых чисел совпадает со знаком электрического заряда, которым обладает кварк соответствующего аромата. Очарованный кварк несёт электрический заряд  и, таким образом, обладает очарованием +1. Очарованный антикварк имеет противоположный заряд () и, соответственно, его ароматовое квантовое число .

Как и любые другие ароматовые квантовые числа, очарование сохраняется в сильном и электромагнитном взаимодействии, но не в слабом взаимодействии (см. Матрица CKM). В слабых распадах первого порядка, то есть в процессах, включающих в себя не более одного кваркового распада, очарование может изменяться не более чем на единицу (). Поскольку слабые процессы первого порядка являются гораздо более вероятными, чем слабые процессы второго порядка (которые включают в себя в том числе и двухкварковые распады), это соотношение может использоваться как приближённое правило отбора для слабых распадов.

Частицы со скрытым очарованием 
В некоторых адронах количество очарованных кварков и антикварков равно, в результате адрон как целое обладает нулевым очарованием. Простейшим примером такой системы является -мезон, состоящий из -кварка и -антикварка. Мезоны такого типа называются чармониями.

См. также 
 Странность (квантовое число)
 Прелесть (квантовое число)
 Истинность (квантовое число)

Литература 
 Lessons in Particle Physics  Luis Anchordoqui and Francis Halzen, University of Wisconsin, 18th Dec. 2009

Стандартная модель
Квантовые числа
Законы сохранения